El término satélite, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 un satélite natural, un cuerpo celeste que orbita alrededor de otro;
 un satélite artificial, un objeto construido por el ser humano para orbitar alrededor de un planeta.

Además, puede hacer referencia a:

 una ciudad satélite, la que se encuentra en la periferia de otra y depende de esta;
 un engranaje planetario (o «engranaje satélite»), un tipo de engranaje mecánico;
 un Estado satélite, cualquier Estado que, si bien es nominalmente independiente y es reconocido por otros, en la práctica se encuentra supuestamente sujeto al dominio político o ideológico de alguna potencia mundial;
 un virus satélite, aquel virus que, para reproducirse, depende de la coinfección de la célula huésped por un virus auxiliar.

Enlaces externos